Kirksville (Missouri)
 Kirksville (Indiana)
 Kirksville (Illinois)
 Kirksville (Kentucky)